Торго́вище (торг, торго́виця) — застаріла назва місця для торгівлі, ринку

 Торговище — село в Україні, у Турійському районі Волинської області
 Торговище — село в Росії, у Суксунському районі Пермського краю

Див. також 
 Трговище
 Трговиште
 Тирговиште () — назва кількох населених пунктів у Болгарії
 Тирговіште

Примітки